Anton von Magnis ist der Name folgender Personen:
* Anton Alexander von Magnis (1751–1817), Großgrundbesitzer und Wegbereiter moderner Landwirtschaft
 Anton Franz von Magnis (1862–1944), Bergwerksbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch
 Anton von Magnus